Список видов, входящих в род Ясменник (Asperula)

Ясменник () — род однолетних или многолетних травянистых растений семейства .

Виды 
По информации базы данных The Plant List (2013), род включает 194 вида:

Примечания

Литература 
 

Ясменник
Ясменник